Nortonville désigne :

 Nortonville, une ville située dans le Kansas ;
 Nortonville, une ville située dans le Kentucky ;

Homonymie de localités aux États-Unis